Bulgária
Língua búlgara
Búlgaros — povo búlgaro
Búlgaro (jurista)

Desambiguações de gentílicos